Supercopa de España 2013 avgjordes i två matcher mellan Atlético Madrid och Barcelona. Barcelona vann La Liga 2012/2013 och Atlético Madrid vann Copa del Rey 2012/2013.

Barcelona vann turneringen på antal gjorda bortamål (enligt bortamålsregeln).

Deltagande klubblag

Matchresultat med trupp

Första mötet

Andra mötet

2013
2013 i Spanien
Fotbollsåret 2013